Simo-Pekka Riikola (né le  à Joensuu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Son frère Juuso Riikola est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokipojat Joensuu, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes du SaiPa Lappeenranta puis du KalPa Kuopio. En 2010, il débute en senior dans la SM-liiga avec le KalPa.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=3|2010-2011|| KalPa || SM-liiga || 24|| 1|| 2|| 3|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| SaPKo || Mestis || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| KalPa || SM-liiga || 23|| 1|| 5|| 6|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| SaPKo || Mestis || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| SaiPa || SM-liiga || 40|| 3|| 9|| 12|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| SaPKo || Mestis || 6|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| SaiPa || Liiga || 42|| 2|| 9|| 11|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || SaiPa || Liiga || 39 || 5 || 9 || 14 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| rowspan=2|2015-2016|| SaiPa || Liiga || 34 || 2 || 7 || 9 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| TPS Turku || Liiga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2016-2017|| Lukko Rauma || Liiga ||19 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| KeuPa HT || Mestis || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Lukko Rauma || Liiga ||53 || 2 || 7 || 9 || 44 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
| 2018-2019|| Lukko Rauma || Liiga ||30 || 0 || 0 || 0 || 22 || 5 || 0 ||0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020|| SaiPa || Liiga || 37 || 0 || 1 || 1 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| SaiPa || Liiga || 46 || 4 || 4 || 8 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| SaiPa || Liiga || 29 || 0 || 2 || 2 || 39|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 22 || 1 || 4 || 5 || 14|| - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 8|| -2||align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en février 1992
Naissance à Joensuu
Joueur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team